Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2008 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2008) werd van 20 tot en met 26 oktober 2008 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Andy Murray won het toernooi. Hij versloeg in de finale Andrej Goloebev.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* walk-over

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2008